Михаил Батог:
 Батог, Михаил Александрович (1870—?) — русский военный деятель, генерал-майор (1917). Герой Первой мировой войны.
 Батог, Михаил Иванович (род. 1955) — советский и украинский журналист, политик.